863 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 863 км — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Республике Карелия. Код 013265.
 863 км — остановочный пункт Северной железной дороги в Архангельской области. Код 297953.